Magura – słowo pochodzenia wołoskiego, oznaczające wyniosły, samotny masyw górski.
Najprawdopodobniej przejęte ok. VI w. od Słowian i przekształcone z *mogyla („mogiła, kurhan, wzgórze”) na magura.
Wraz z migracjami Wołochów rozpowszechniło się na obszar całych Karpat. Występuje w nazwach licznych obiektów geograficznych, w szczególności pasm i szczytów górskich.

 Góry
 Magura – szczyt w Bachureniu
 Magura (842 m) – szczyt w Beskidzie Niskim
 Magura (1109 m) – szczyt w Beskidzie Śląskim
 Magura (996 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim (nad przełęczą Glinka)
 Magura (1073 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim (w Grupie Wielkiej Raczy)
 Magura – szczyt w Beskidach Skolskich
 Magura – szczyt w Bieszczadach Zachodnich nad Worochtą
 Magura – szczyt w Górach Kysuckich
 Magura – szczyt w Małej Fatrze na Słowacji
 Magura (1377 m) – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji (w Dolinie Demianowskiej)
 Magura (1416 m) – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji (w Grupie Salatynów)
 Magura (883 m) – szczyt w Rudawach Słowackich
 Magura, Kopa Magury (1704 m) – szczyt w Tatrach
 Magura (1049 m) – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Magura (1059 m) – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Magura (1125 m) – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Magura (1309 m) – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Magura (1141 m) – szczyt w Górach Strażowskich na Słowacji
 Magura Łomniańska – szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich
 Magura Małastowska – szczyt i pasmo górskie w Beskidzie Niskim
 Magura Orawska – pasmo górskie
 Magura Rycerowa – grzbiet w bocznej grani Kop Liptowskich
 Magura Spiska – pasmo górskie
 Magura Stuposiańska – szczyt w Bieszczadach Zachodnich
 Magura Wańkowa – szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich
 Magura Wątkowska – pasmo górskie w Beskidzie Niskim
 Magura Witowska – region
 Magura Witowska – szczyt
 Nazwiska i pseudonimy
 Jan Magura
 Stanisław Magura
 Maciej 'Magura' Góralski
 Magura Gustav Magenwirth GmbH & Co. KG – niemiecki producent części do rowerów i maszyn.
 Inne
 Magura – jaskinia w Bułgarii
 Lednik Magura – lodowiec na Wyspie Livingstona w Arktyce
 Măgura – w nazwach geograficznych pochodzenia rumuńskiego osada tellowa.
 Magura – miasto i dystrykt w Bangladeszu
 Madan de Magura – herb szlachecki:
 Magura – meteoryt znajdowany w XIX wieku na terenie dzisiejszej Słowacji

 Zobacz też
 Červená Magura – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Malá Magura – szczyt w Górach Strażowskich na Słowacji

 Malá Magura – pasmo górskie w Górach Strażowskich na Słowacji
 Ľupčianska Magura – szczyt w Niżnych Tatrach

 Niżnia Magura – szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich w grani Otargańców
 Niżnia Magura Rycerowa – szczyt grzbietu Magury Rycerowej w słowackich Tatrach
 Pośrednia Magura – szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich w grani Otargańców
 Pośrednia Magura Rycerowa – jeden ze szczytów Liptowskich Kop w słowackich Tatrach
 Predná Magura – szczyt w Niżnych Tatrach
 Sliačska Magura – szczyt w Niżnych Tatrach
 Synaczewska Magura – szczyt i pasmo w Bieszczadach Wschodnich
 Wielka Magura
 Wyżnia Magura – szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich w grani Otargańców
 Wyżnia Magura Rycerowa – jeden ze szczytów Liptowskich Kop w słowackich Tatrach
 Magurka
 Magóra
 Sprawa Magoory
 Hunor i Magor

Przypisy

Linki zewnętrzne